Camorra est un mot italien qui peut faire référence à :

Société 
 Camorra, organisation mafieuse italienne.

Cinéma 
 Camorra, titre original du film Les Tueurs à gages de Pasquale Squitieri sorti en 1972 ;
 Camorra, titre en français du film  de Lina Wertmüller sorti en 1986.

Musique 
La Camorra (1988), suite de trois pièces de tango nuevo d'Ástor Piazzolla.

Homonymie de titre